Асадуллин — фамилия. Известные носители:

 Асадуллин, Альберт Ахатович (1949—2020) — советский и российский виолончелист, заслуженный артист Российской Федерации (2006).
 Асадуллин, Альберт Нуруллович (род. 1948) — советский и российский татарский певец.
 Асадуллин, Дамир Фахретдинович — артист цирка на проспекте Вернадского, заслуженный артист России (1997).
 Асадуллин, Ильяс Раисович (1975—1995) — российский пограничник, кавалер ордена Мужества (посмертно).
 Асадуллин, Мухамет Зуфарович (1955—2009) — российский инженер и топ-менеджер.
 Асадуллин, Раиль Мирваевич (род. 1953) — советский и российский педагог, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
 Асадуллин, Фарид Абдулович (род. 1955) — российский религиозный и общественный деятель, исламовед, востоковед-арабист.

См. также 
 Асадулин, Олег Равильевич (род. 1971) — российский и немецкий кинематографист.

Примечания